Лига Ирландии 1931/1932 () — 11-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шелбурн» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1931/1932
Ирландия
Ирландия
1931 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1932 году